České příjmení Hušek patří následujícím osobnostem:

 Antonín Hušek (1888–1960) – český fotbalista
 Jiří Hušek (1948–2020) – český učitel čínských bojových umění
 Karol Hušek (1891–1972) – slovenský a československý novinář a politik
 Luboš Hušek (* 1984) – český fotbalista
 Lukáš Hušek (* 2000) – český fotbalový obránce
 Marie Hušková (* 1942) – česká matematička a matematická statistička

Česká příjmení